Schwann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harold Schwann
 Theodor Schwann